As Marcianas, álbum lançado em 1989, é o 3º álbum de estúdio da dupla sertaneja brasileira As Marcianas. Foi lançado pelo selo Copacabana.

Faixas 
Lado A

Lado B

Álbuns de 1989
Álbuns de As Marcianas
Álbuns em língua portuguesa
Álbuns de música sertaneja